Costantino Stella – arcivescovo cattolico italiano
 Costantino Stella – presbitero italiano